Applications Technology Satellite puede hacer referencia a:

 ATS 1, satélite artificial estadounidense lanzado en 1966.
 ATS 2, satélite artificial estadounidense lanzado en 1967.
 ATS 3, satélite artificial estadounidense lanzado en 1967.
 ATS 4, satélite artificial estadounidense lanzado en 1968.
 ATS 5, satélite artificial estadounidense lanzado en 1968.
 ATS 6, satélite artificial estadounidense lanzado en 1974.